Bamber ist der Familienname folgender Personen:
 David Bamber (* 1954), britischer Schauspieler
 Earl Bamber (* 1990), neuseeländischer Automobilsportler
 Ellie Bamber (* 1997), britische Schauspielerin
 George Bamber (1887–??), britischer Maler
 Helen Bamber (1925–2014), britische Psychotherapeutin
 Jamie Bamber (* 1973), britischer Schauspieler
 Paul Bamber (* 1961), simbabwischer Bogenschütze

Bamber bezeichnet die Volksgruppe der Posener Bamber, die sich aus mehreren Auswanderergruppen aus Bamberg zusammensetzt und im 18. Jahrhundert in der Gegend von Posen niedergelassen hat.
Siehe auch:
 Bamber-Gletscher